Бережковский сельский округ

Калининградская область 

 Бережковский сельский округ Черняховского района (до 2008 года)

Московская область 

 Бережковский сельский округ Егорьевского района (1994—2003)